Variola bezeichnet:

 die Infektionskrankheit Pocken
 die Fischgattung Variola (Gattung)

Variola ist der Familienname der folgenden Personen:

 Mattia Variola (* 1995). italienischer Bobfahrer